Іванов Костянтин Васильович (1890—1915) — чуваський поет, зачинатель чуваської літератури.
 Іванов Костянтин Костянтинович (1904—1984) — радянський диригент, народний артист СРСР (1958).